Моне́та:
 Монета — денежный знак, изготовленный из металла либо другого материала определённой формы, веса и достоинства.
 «Монета» — советский телефильм 1962 года.
 Юнона Монета — одно из имен богини Юноны в римской мифологии.

Фамилия 
Моне́та () — итальянская фамилия. Известные носители:
 Монета, Джузеппе (1754—1806) — итальянский композитор.
 Монета, Эрнесто Теодоро (1833—1918) — итальянский журналист, политик и пацифист.

См. также 
 Монетка
 Монеточка